Piąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbywają się w szwajcarskim Engelbergu. Konkursy indywidualne zostały rozegrane 21 i 22 grudnia. Kwalifikacje do pierwszego z nich rozegrano 20 grudnia, do drugiego 22 grudnia.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Engelbergu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Engelberg
Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu
2013 w Szwajcarii